VPZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Porter County Municipal, Valparaiso (Indiana), Stati Uniti